Рита Ташингем ( 14 марта 1942) — британская актриса.

Биография 
Рита Ташингем родилась в Ливерпуле в семье продавца фруктов. Начала актёрскую практику играя в театре Liverpool Playhouse. В 1962 году вышла замуж за фотографа Терри Бикнелла, от которого у неё родились две дочки: Додонна и Аиша. В 1981 году повторно вышла замуж за иракского оператора и режиссёра Усаму Рави, с которым прожила восемь лет в Канаде. В настоящее время живёт с немецким писателем Хансом-Хейриком Зиэманном.

В апреле 2005 года, в возрасте 33 лет, у дочери Риты Аиши был диагностирован рак молочной железы, однако она выстояла против болезни и впоследствии родила сына. В связи с этим Рита стала активисткой движения против рака молочной железы.

В июле 2009 года Ташингем получила почётную стипендию от Ливерпульского университета имени Джона Мурса за «выдающийся и стабильный вклад в искусство».

Избранная фильмография 
 Вкус мёда (1961)
 Сноровка... и как её приобрести (1965)
 Доктор Живаго (1965)
 Капкан (1966)
 Театр (2004)
 Бледный конь (2020)
 Прошлой ночью в Сохо (2021)

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании